Піраміда — багатогранник.
 «Піраміда» — багатопрофільне видавництво.
 Піраміда — російське шахтарське селище на острові Західний Шпіцберген архіпелагу Шпіцберген.
 Піраміда — гора в Ельських горах, що в Скелястих горах (штат Колорадо, США)
 Піраміда — гора в горах Хрест Вікторії, що у Канадських скелястих горах (Альберта, Канада).
 Піраміда геодезична — тип зовнішнього геодезичного знака.
 Піраміда Серпінського є тривимірним аналогом трикутника Серпінського.
 Піраміда навчання — це група моделей навчання стосовно різних ступенів запам'ятовування, залежно від типу навчання.
 Піраміда надії Аврори — найбільш повна колекція натуральних кольорових алмазів у світі.
 Піраміда — споруда у формі зазвичай правильної геометричної піраміди.

Див. також 
 Пірамідальне сортування
 Пірамідальний відстійник
 Єгипетські піраміди